— бывший посёлок в Японии, находившийся в уезде Хадзу префектуры Айти. 1 апреля 2011 года вошёл в состав города Нисио.

Географическое положение 
Посёлок был расположен на острове Хонсю в префектуре Айти региона Тюбу. С ним граничали город Нисио и посёлок Кира. Его площадь составляла 22,53 км².

Население 
Население посёлка составляло 24 057 человек (1 мая 2010), а плотность — 1067,78 чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считалась Pinus thunbergii, цветком — гвоздика садовая.

Примечания

Ссылки 
 

Ликвидированные муниципалитеты префектуры Айти